Druga hrvatska vaterpolska liga je predstavljala treći rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva 2007., te je bila podijeljena u dvije skupine.

Ljestvice

Jug

Sjever

Majstorica za prvaka 
Igrano u Zagrebu. 
Kvarner Opatija - Vranjic 13:15

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2006./07.
 3. HVL 2007.

Izvori 
 CPK Crikvenica  2.HVL Sjever 2007.
 Kruna Osijek  2.HVL Sjever 2007. 
 wayback arhiva, hvs.hr 2. HVL Jug 2007.; "VRANJIČANI SAČUVALI VRH..." 27.08.2007. 
 wayback arhiva, hvs.hr 2. HVL 2007. - doigravanje; "KOLJANIN I OREB ODLUČILI POBJEDNIKA..." 29.08.2007. 

2007